Элпидий — имя, которое носили некоторые святые:

 Элпидий (+362), мученик, память 16 ноября 
 Элпидий (+422), епископ Лионский, память 2 сентября 
 Элпидий (IV), отшельник Каппадокийский, память 2 сентября

Примечания